Satsuma pode se referir a:
Clã Satsuma
Domínio de Satsuma
Província de Satsuma, antiga província do Japão
Kagoshima, prefeitura atual equivalente à antiga província
Rebelião Satsuma
Satsuma (Alabama)
Satsuma (couraçado), couraçado japonês da Classe Satsuma
Satsuma AMP, carro do jogo My Summer Car, baseado no Datsun 100A.

Desambiguação